Pindos (muntanyes)
 Pindos (Dòrida), ciutat
 Pindos (mitologia), fill de Macèdon
 riu Pindos avui Apostoliá.